Mirastrella är ett släkte av sjöstjärnor. Mirastrella ingår i familjen Leilasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Mirastrella